Macellicephala sandvichensis är en ringmaskart som beskrevs av Levenstein 1975. Macellicephala sandvichensis ingår i släktet Macellicephala och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
sandvichensis